

Cinema 
Effetto notte (day for night) – tecnica utilizzata per simulare un'ambientazione notturna anche se le riprese sono effettuate alla luce solare

Musica 
Day for Night  – album dei The Tragically Hip del 1994
 Day for Night  – singolo dei Moloko del 1996
Day for Night  – album degli Spock's Beard del 1999